Рю́ттю () — остановочный пункт и бывшая железнодорожная станция на 274,2 км перегона Хелюля — Кааламо линии Сортавала — Суоярви I. Расположен в одноимённом посёлке Кааламского сельского поселения Сортавальского района Карелии.

Современное состояние остановочного пункта 
Путевое развитие станции было ликвидировано в 1990-х годах, и Рюттю превратилась в остановочный пункт.
В настоящее время (2019 год) сохранилось здание вокзала, считающееся выявленным объектом культурного наследия. На полузаросшей пассажирской платформе  установлен современный пассажирский павильон, а также новые информационные таблички с названием остановочного пункта, в том числе и на закрытом здании вокзала. Несмотря на это у пассажирских поездов тарифная остановка здесь не предусмотрена.

История  
Станция Rytty, как и весь участок Сортавала — Вяртсиля — , был открыт 01.11.1894. Станция имела два боковых пути. В чётной (северной) горловине был (и остаётся по сей день) железнодорожный переезд. Полезная длина путей станции составляла 700 метров.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Рюттю на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта Рюттю на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Рюттю на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Рюттю на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Хийтола- Янисъярви.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1894 году
Сортавальский район
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции